Ash Grove désigne :

 The Ash Grove, une musique traditionnelle du pays de Galles.
 , un club de musique à Los Angeles.
 , une plantation du comté de Fairfax en Virginie.
 , une société de production de ciment à Overland Park au Kansas.
 , une communauté non incorporée du comté de Tippecanoe en Indiana.
 , une communauté non incorporée du comté de Lincoln au Kansas.
 Ash Grove, une ville du comté de Greene dans le Missouri.

Voir aussi